Sammileq bezeichnet:
 Sammileq (Fjord, Ammassalik Ø), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sammileq (Fjord, Kangersertivattiaq), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sammileq (Fjord, Kangertivartigajik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland